Miejscowości w USA:
 Rogersville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Lauderdale
 Rogersville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Webster
 Rogersville – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Hawkins